Mutru est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1910-1990), écrivain et poète finlandais
Leevi Mutru (née en 1995), coureuse finlandaise en combiné nordique
Pertti Mutru (né en 1930), joueur finlandais de basket-ball

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois